Brühlbächle ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Brühlbächle (Kander), linker Zufluss der Kander bei Höfle, Gemeinde Malsburg-Marzell, Landkreis Lörrach, 
 Brühlbächle (Schmerach), rechter Zufluss der Schmerach kurz vor Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall
 Brühlbächle (Schwabbach), rechter Oberlauf des Schwabbach bis Schwabbach, Gemeinde Bretzfeld, Hohenlohekreis
 Brühlbächle (Seebach), rechter Zufluss des Seebachs (zum Goldersbach) im Schönbuch vor Bebenhausen, Stadt Tübingen, Landkreis Tübingen
 Brühlbächle (Wiesaz), rechter Zufluss der Wiesaz nach Bronnweiler, Stadt Reutlingen entlang der Gemeindegrenze zu Gomaringen, Landkreis Tübingen

Siehe auch:
 Brühlbach
 Brühlgraben